Idrettslaget Runar, ou simplesmente IL Runar, é um clube esportivo da Noruega fundado em 1949. Sua sede fica localizada em Sandefjord.

Tem secções de atletismo, handebol, futebol e esqui cross country.

Ligações externas
 Página oficial do IL Runar

Clubes de futebol fundados em 1949
Clubes de futebol da Noruega